Ojmjakon, une ville de Russie.
 (21054) Ojmjakon, un astéroïde.